Knickrehm ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Knickrehm (1925–2019), deutsche Politikerin (CDU), MdHB
 Janice Knickrehm (1925–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Sabine Knickrehm (* 1959), deutsche Richterin am deutschen Bundessozialgericht
 Uwe Knickrehm (* 1947), deutscher ehemaliger Studentenfunktionär und Unternehmer